Glas naroda je lahko:

 Glas naroda, slovenski delavski list v ZDA (1893 - 1963)
 Glas naroda, novosadski list za narodnastna vprašanja (1871 - 1876)